Ugglan kan syfta på:

 Ugglan – en ordning fåglar, se Ugglefåglar
 Ugglan – en familj inom ordningen ugglefåglar, se Ugglor
 Uppslagsverket Nordisk familjeboks andra upplaga, ofta kallat Uggleupplagan eller bara Ugglan.
 Ugglan (biograf) – en tidigare biograf i Stockholm
 UAV 01 Ugglan – en taktisk UAV tillverkad av Sagem
 Ugglan (stjärnbild) – var i en del litteratur en liten och ljussvag stjärnbild
 Ugglan, Närpes – en ö i landskapet Österbotten i Finland
 Apoteket Ugglan – ett apotek i Stockholm
 Församlingshemmet Ugglan – ett hus i Lund
 Owl (Marvel) - den fiktiva superskurken "Ugglan" (Owl)

Se även
 Uggla (olika betydelser) – flera betydelser